Cadel Evans Great Ocean Road Race 2017 – 3. edycja wyścigu kolarskiego Cadel Evans Great Ocean Road Race, która odbyła się 29 stycznia 2017 na liczącej 174 kilometry trasie wokół Melbourne. Impreza kategorii 1.UWT była częścią UCI World Tour 2017, po raz pierwszy w historii dołączając do cyklu UCI World Tour.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2017
UCI World Tour 2017
2017 w Australii